Испания приняла участие в конкурсе «Евровидение-2021», проходившем в Роттердаме, Нидерланды. Страна входит в «большую пятёрку», поэтому выступление состоялось только в финале — 22 мая 2021 года. Страну представил Блас Канто с песней «Voy a quedarme», который должен был выступать на отменённом «Евровидении-2020» с композицией «Universo».

На конкурсе страна получила 6 баллов от профессионального жюри и ноль баллов от телезрителей.

Процесс отбора 
В день отмены «Евровидения-2020», 18 марта 2020 года, телекомпания TVE подтвердила, что Испания примет участие в конкурсе «Евровидение-2021», а также сохранила в качестве участника Бласа Канто. 29 декабря 2020 года было объявлено, что песня для конкурса будет отобрана путём национального отбора в рамках шоу Destino Eurovisión 2021.

Destino Eurovisión 2021 
Отбор из десяти песен состоялся ранее, а 10 февраля публике было представлено две композиции «Memori» и «Voy a quedarme». С того же дня было объявлено, что голосование будет в режиме онлайн вовремя национального финала Destino Eurovisión 2021.

Само шоу состоялось 20 февраля 2021 года на телеканале La 1. Съёмки прошли в студии Prado del Rey в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид). В качестве ведущих выступили Тони Агилар, Хулия Варела и Виктор Эскудеро.

На финале Канто исполнил обе композиции и открылось онлайн-голосование. Также в рамках шоу выступили различные артисты, в том числе Пастора Солер (представительница страны на «Евровидении-2012») и Эдурне (представительница страны на «Евровидении-2015»).

По результатам голосования, победила песня «Voy a quedarme».

Трансляция конкурса 
Полуфиналы «Евровидения-2021» транслировались на телеканале La 2, а финал конкурса был показан на La 1. Комментаторами «Евровидения» стали Тони Агилар, Хулия Варела и Виктор Эскудеро. Также финал конкурса транслировался на радиостанциях Radio Nacional и Radio Exterior, в качестве комментатора выступил Иманол Дуран.

На Евровидении 
Испания выступила в финале «Евровидения-2021» 22 мая 2021 года под номером 13. Режиссёром-постановщиком номера для Бласа Канто стал Марвин Дитманн. В качестве бэк-вокалистов Канто выступили Альба Хиль, Гектор Артилес, Дайра Монсон, Ирен Альман и Данжело Ортега. На «Евровидение» компания RTVE в общей сложности затратила около 705 тысяч евро.

Страны, отдавшие баллы Испании 
В этом году Испания получила 6 баллов от профессионального жюри и ноль баллов от телезрителей.

Страны, получившие баллы от Испании 
В состав профессионального жюри от страны вошли Антонио Косто, DAVID, Мария Пеле, Нереа и Samantha. Глашатаем от Испании стала модель Ньевес Альварес. Профессиональное жюри и телезрители оценивали только второй полуфинал и финал конкурса.

Второй полуфинал

Финал

Примечания 

Страны на «Евровидении-2021»